gladiátor, ókori harcos

 Gladiátor (Gladiator), 1992-es amerikai sportfilm, rendező Rowdy Herrington
 Gladiátor (Gladiator), 2000-es amerikai történelmi kalandfilm, rendező Ridley Scott

 Gloster Gladiator, kétfedelű brit harci repülőgép (1930-as évek)